Otos steht für

 eine spanische Gemeinde, siehe Otos (Valencia);

in der griechischen Mythologie:

 Otos (Gigant), siehe Aloiden
 Otos (Epeier)